

Italia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Elena – Calderara di Reno

Lazio 
 Chiesa di Sant'Elena – Pigneto di Roma
 Cappella di Sant'Elena all'Esquilino – rione Esquilino di Roma
 Chiesa di Sant'Elena dei Credenzieri – Roma, chiesa scomparsa

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Elena – Cergnago
 Chiesa di Sant'Elena – Milano

Piemonte 
 Chiesa di Sant'Elena – Villafranca d'Asti

Sardegna 
 Chiesa di Sant'Elena – Benetutti
 Chiesa di Sant'Elena – Ittireddu
 Chiesa di Sant'Elena – Mulargia, frazione di Bortigali
 Chiesa di Sant'Elena – Sadali
 Chiesa di Sant'Elena Imperatrice – Quartu Sant'Elena
 Chiesa di Sant'Elena Imperatrice – Tiana
 Chiesa di Sant'Elena Imperatrice – Tula

Sicilia 
 Chiesa di Sant'Elena e Costantino – Palermo

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Elena – Nova Ponente
 Chiesa di Sant'Elena – Rio di Pusteria

Veneto 
Chiesa di Sant'Elena – Sant'Elena
 Chiesa di Sant'Elena – Venezia
 Chiesa di Sant'Elena – Verona
 Chiesa di Sant'Elena – Zerman

Regno Unito 
 Chiesa di Sant'Elena – Overton nel Lancashire (chiesa anglicana)